Семён Латухин:
 Латухин, Семён Николаевич (1909—1987) — Герой Советского Союза.
 Латухин, Семён Филиппович (1902—1945) — полный кавалер ордена Славы.